Маргарет Эбунолува Адерин-Покок (; род. 9 марта 1968)) —  британский учёный-космолог и преподаватель естественных наук. Она является почётным научным сотрудником факультета физики и астрономии Университетского колледжа Лондона.  С февраля 2014 года она совместно с  была ведущей британской ежемесячной астрономической телепередачи «Небо ночью».

Биография
Маргарет  родилась в Лондоне 9 марта 1968 года у родителей нигерийского происхождения — Кэролайн Филлипс и Юстуса Адебайо Адерина. Её второе  имя Эбунолува происходит от слов языка  йоруба  ebun (подарок) и oluwa (Бог). Она училась в монастырской школе Священного союза на севере Лондона. В детстве страдала от дисклексии и мечтала стать космонавтом.

Она и доктор Мартин Покок поженились в 2002 году. У них есть дочь Лорен, появившаяся на свет в 2010-м. Они живут в Гилфорде, графство Суррей.

Адерин-Покок появлялась в качестве приглашённого гостя в научно-популярных сериалах «Парадокс» и «Доктор Кто: Конфиденциально».

Примечания

Ссылки 
 
 Maggie Aderin-Pocock: how a space-obsessed schoolgirl battled the odds to become a top scientist
 Инопланетяне похожи на гигантских медуз

Люди с дислексией
Учёные Великобритании
Телеведущие Великобритании
Почётные доктора Университета Бата